Parkstadion steht für:

 Parkstadion, Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen (1973–2008)
 Parkstadion, Fußballstadion am Standort des namensgleichen abgerissenen Stadion in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen (seit 2015), siehe Parkstadion #Das neue Parkstadion
 Parkstadion Baunatal, Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der Stadt Baunatal, Hessen
 Parkstadion Neustrelitz, Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der Stadt Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern
 Parkstadion (Kaufbeuren), Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in der Stadt Kaufbeuren, Bayern

Siehe auch:
 Parken (Stadion) (auch Parken-Stadion, deutsch Parkstadion), Fußballstadion in Kopenhagen, Dänemark
 Volksparkstadion, Fußballstadion in Hamburg